Statistik for slutrunderne i VM i fodbold.

Hold

Medaljevindere 
Opdateret d. 19 december 2022

Flest VM-slutrunder 
Denne tabel viser de hold, der har deltaget i VM-slutrunder, sorteret efter flest deltagelser. For hold, der har deltaget mindst 5 gange, er deres resultat også angivet.

Opdateret d. 19 december 2022

 1: Verdensmester, 2: Sølvvinder, 3: Bronzevinder, 4: Fjerde plads, MR: Mellemrunde.
 SF: Semifinalist, KF: Kvartfinalist, OF: Ottendedelsfinalist, IR: Udslået i indledende runde.
 -: Ikke kvalificeret / deltog ikke.

Spillere

Flest VM-slutrunder 
Opdateret d. 19 december 2022

Flest kampe

Flest spilleminutter

Flest mål i VM-slutrunder

Flest mål i én slutrunde

Flest mål i én kamp

Andre individuelle rekorder 
 Ældste spiller: Essam El-Hadary (Egypten) var 45 år og 161 dage i kampen mod Saudi-Arabien 25. juni 2018.
 Ældste målscorer: Roger Milla (Cameroun) var 42 år og 39 dage, da han  scorede mod  28. juni 1994.
 Yngste spillere: Norman Whiteside () var 17 år og 41 dage i kampen mod  17. juni 1982.
 Yngste målscorer: Pelé () var 17 år og 239 dage, da han scorede mod  19. juni 1958.

Kampe

Flest mål i én kamp 

Kun mål scoret i ordinær eller forlænget spilletid er medregnet.

Største sejre/nederlag 

Statistik|}|}